

Села:
 Мала Горбаша — Житомирська область, Житомирський район
 Мала Горбаша — Житомирська область, Звягельський район